Сор (шор) — різновид солончаку.
 4865 Сор (4865 Sor) — астероїд головного поясу.
 COP (Coefficient of performance) — коефіцієнт перетворення (в теплових насосах).

Топонім 

 Сор (Sort) — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
 Сор (Ланди) Сор (Sore) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Ланди.
 Сор (Ар'єж) Сор (Sor) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.
 Сор-ан-Шалосс (Sort-en-Chalosse) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Ланди.
 Сент-Етьєнн-де-Сор (Saint-Étienne-des-Sorts. муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар.
 Камбуне-сюр-ле-Сор (Cambounet-sur-le-Sor. муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн

Прізвище 
 Фернандо Сор (1778—1839) — іспанський класичний гітарист-віртуоз і композитор, один з відомійших виконавців на цьому інструменті у 19 сторіччі.

Примітки